Erotica (album van Madonna), een muziekalbum uit 1992 van Madonna
 Erotica (lied), een single afkomstig van het gelijknamige album
 Erotica, een kunstzinnig erotisch werk
 Erotica (Erwin de Vries), een beeld in Amsterdam
 Erotica (televisieprogramma), een televisieprogramma uit 1992 van Veronica